Iljitschjowka () ist ein Ortsname in der Republik Moldau und Russland:

in der Republik Moldau:
 Iljitschjowka (Floreschti) im Rajon Floreschti

in Russland:
 Iljitschjowka (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Lank, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Iljitschjowka (Omsk) im Rajon Moskalenki, Oblast Omsk
 Iljitschjowka (Primorje) im Rajon Oktjabrsko, Region Primorje